Winners steht für:

 Winners (Film),  Film von Hassan Nazer (2022)

Winners ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Winners (* 1967), deutscher Manager